Osik kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Osijek, länshuvudort, Baranja, Grad Osijek,

Tjeckien 

 Osík, ort, Pardubice, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar